Carabineros es el nombre de varios cuerpos policiales en diferentes países del mundo:

 Carabineros de Chile, actual institución de policía uniformada de Chile desde 1927.
 El grado de policía carabinero, el grado más bajo dentro de la institución Carabineros de Chile, y perteneciente al escalafón jerárquico;
 Cuerpo de Carabineros, cuerpo policial español, creado en el siglo XIX y suprimido en 1940.
 Carabineros de Colombia, grupo operativo de policía montada del orden nacional, perteneciente a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (DICAR) de la Policía Nacional de Colombia.
 Arma de Carabineros, actual institución de gendarmería y policía militar de Italia desde 1814.
Cuerpo Nacional de Carabineros de Bolivia, creado en 1937 y suprimido en 1952
Además, la palabra carabinero puede referirse a:

 El soldado carabinero, armado con una carabina.
Plesiopenaeus edwardsianus.  Crustáceo comestible similar a las gamba de colo rojo intenso, conocido como carabinero.